Oberrimbach ist der Ortsname von

 Oberrimbach (Burghaslach), Ortsteil des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Oberrimbach (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Oberrimbach (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern